Il doppio del torneo di tennis Verona Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Verona Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Sláva Doseděl e Dmitrij Poljakov. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Jacco Eltingh e Menno Oosting con il punteggio di 6-0, 6-7, 6-4.

Teste di Serie

  Simone Colombo /  Nicklas Utgren (primo turno)
  Vojtěch Flégl /  Daniel Vacek (primo turno)

  Richard Vogel /  Tomáš Anzari (primo turno)
  Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Verona Challenger 1990